Movimento aparente é um conceito da Física, referente ao deslocamento de um corpo em relação a um referencial em movimento também. Em mecânica quântica, quando se tem duas partículas, o movimento aparente da primeira é levado em conta como se a segunda estivesse suspensa no espaço, desta forma há como ter uma referência de movimento relativo chamado neste caso de movimento absoluto.

Astronomia
Mecânica